Faragó Jenő Frankfurter (1872–1940) magyar újságíró, író, műfordító
Faragó Jenő (1925–2019) újságíró, író